Lomas de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lomas de Guadalupe, delstaten Mexiko, Coyotepec, 
 Lomas de Guadalupe, Zacatecas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar